Angelo Menozzi – docente e politico italiano
 Daniele Menozzi – storico delle religioni italiano
 Gino Menozzi – ex calciatore italiano
 Giovanni Menozzi – ex calciatore italiano